All In – serial televisivo sudcoreano
 All In – evento in pay-per-view di wrestling
 All In – album di Sys Bjerre del 2010
 All In – EP dei Stray Kids del 2020
 All In – singolo di Branco e Gilli del 2019
 All In – singolo di Lil Baby dekl 2020
 All In – singolo di YoungBoy Never Broke Again del 2020